

Astronomia 
 Gan – cratere marziano

Chimica 
 GaN – formula chimica del nitruro di gallio, semiconduttore utilizzato in dispositivi elettronici

Cinema 
 Gan – film del 1953 diretto da Shirō Toyoda

Codici 
 GAN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Gan (Maldive)
 gan – codice ISO 639-3 della lingua cinese gan

Geografia 
 Gan – comune dei Pirenei Atlantici (Francia)
 Gan – isola dell'Atollo Gaafu Dhaalu (Maldive)
 Gan – isola dell'Atollo Laamu (Maldive)
 Gan – isola dell'Atollo Seenu (Maldive)
 Gan – località del comune di Fet (Norvegia)
 Gáň – comune del distretto di Galanta (Slovacchia)
 Gan – fiume della Cina, affluente dello Yangtze
 Gan – fiume della Cina, tributario del Nen

Informatica 
 GAN – acronimo di global area network
 GAN – acronimo inglese di rete generativa avversaria

Letteratura 
 Gan (雁) – opera dello scrittore giapponese Ōgai Mori

Sport 
 Gan – precedente nome della squadra ciclistica Crédit Agricole